Greifenhagen steht für:

 Greifenhagen, deutscher Name von Gryfino, Ort in Westpommern, Polen
 Greifenhagen (Arnstein), Stadtteil von Arnstein, Sachsen-Anhalt

Greifenhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Greifenhagen (1905–1989), deutscher Klassischer Archäologe und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Greiffenhagen